Арабайона-де-Мохіка (ісп. Arabayona de Mógica) — муніципалітет в Іспанії.
 Хоан Мохіка (ісп. Johan Mojica, нар. 21 серпня 1992, Калі) — колумбійський футболіст, захисник, півзахисник клубу «Жирона».